«Червоний Барон» — прізвисько німецького льотчика-винищувача барона  Манфреда фон Ріхтгофена (1892—1918).
 «Червоний барон» — прізвисько німецького автогонщика, пілота Формули-1  Міхаеля Шумахера (* 1969).